Брай — голландське прізвище.

 Ян де Брай (1627—1697) — голландський художник, здебільшого портретист. Представник голландського класицизму 17 ст.
 Саломон де Брай (1597—1664) — голландський архітектор та художник, робив портрети, релігійні і міфологічні картини, писав вірші. Батько Яна де Брая.
 Дірк де Брай (1635—1694)  — голландський художник, робив натюрморти з квітами та мисливськими трофеями. Син Саломона де Брая. В кінці життя став ченцем монастиря Gaesdonck в містечку Гоч.
 Йосип де Брай — маловідомий голландський художник, син Саломона де Брая.

Див. також 
 5182 Брай (5182 Bray) — астероїд головного поясу, відкритий 1 липня 1989 року.

Багатозначні терміни
Нідерландські прізвища